Mecsekoldal (Pécs) – a Mecsek déli oldalán fekvő 16 pécsi városrész (Bálics, Csoronika, Deindol, Donátus, Gyükés, Makár, Mecsekoldal, Patacs, Rácváros, Rigóder, Rókusdomb, Szentmiklós, Szentkút, Szkókó, Ürög, Zsebedomb) összefoglaló neve
 Mecsekoldal (városrész) – Pécs városrésze